Mikołajek (, 2009) – francuski serial animowany będący ekranizacją serii książek René Goscinny’ego o chłopcu imieniem Mikołajek. Premiera serialu na DVD odbyła się 4 października 2010 roku. Jego dystrybutorem na terenie polskim jest Best Film.

Serial w Polsce dostępny jest również na platformie VOD Player.

Fabuła 
Serial opisuje przygody małego chłopca Mikołajka, który potrafi wspaniale się bawić bez komputera.

Wersja oryginalna 
 Valentin Maupin – Mikołajek
 Robin Trouffier – Alcest
 Clara Do Espirito – Ludwinia
 Sauvane Delanoë – Kleofas
 Céline Ronte – Euzebiusz
 Fily Keita – Gotfryd
 Hervé Rey – Ananiasz
 Laurence Dourlens – mama Mikołajka
 Bruno Magne – tata Mikołajka
 Marie-Eugénie Maréchal - Jadwinia
 La Maîtresse - Pani nauczycielka
 Xavier Fagnon – Rosół
i inni

Wersja polska 
Realizacja: Studio Nagrań Dora na zlecenie Best Film
Reżyseria i kierownik produkcji: Dorota Bień
W polskiej wersji udział wzięli:
 Joanna Domańska –
 Pani,
 lektor napisów końcowych,
 Kleofas,
 Joachim
 Bożena Furczyk –
 mama Mikołajka,
 Ludwinia,
 sprzedawczyni w kwiaciarni (odc. 6, 26, 29)
 Hanna Kinder-Kiss –
 Alcest,
 Pani Bledurt,
 Pani Moucheboume (odc. 14),
 mama Ludwini (odc. 5, 28)
 mama Alcesta (odc. 51),
 Starsza Pani (odc. 31, 46)
 Ewa Serwa –
 mama Ananiasza (odc. 2, 26, 33),
 Jadwinia,
 Bunia - babcia Mikołajka (odc. 14, 16, 21),
 Pani Brygida (odc. 40),
 Maksencjusz  (odc. 5-12),
 Brygida Turowska-Szymczak – 
 Mikołajek,
 Maksencjusz (odc. 16-52)
 Kleofas (jedna scena w odc. 22)
 Aleksander Gawek – Rufus
 Mikołaj Klimek –
 Euzebiusz,
 Rosół,
 Nauczyciel tańca (odc. 15, 18)
 Paweł Kołodziejski - Gotfryd
 Ireneusz Machnicki – 
 tata Mikołajka,
 dyrektor,
 doktor (odc. 8, 21)
 Wojciech Machnicki –
 sprzedawca (odc. 1, 5, 15, 16, 20, 25, 42, 43, 49),
 Pan Bledurt,
 Minister (odc.26),
 Pan Moucheboume (odc. 14),
 Wujek Eugeniusz (odc. 41),
 Prowadzący szkolną zabawę (odc .36),
 Strażnik muzeum (odc. 23),
 Ojciec Euzebiusza (odc. 4),
 Lokaj Albert (odc. 17, 23)    
 Jacek Wolszczak –
 Ananiasz,
 Antoni (odc. 39),
 Przyjaciel pani Brygidy (odc. 40),
 Kierowca (odc.41),
 Przechodzień (odc. 52)
 Marcin Wortmann -
 tata Rufusa (policjant) - (odc. 22, 27, 30, 38, 41, 42, 43, 46, 52),
 Fotograf (odc. 17),
 Właściciel psa (odc. 38),
 Prowadzący szkolną zabawę (odc. 36) 

Tłumaczenie: Ewa Kabsa

Lektor:Brygida Turowska-Szymczak

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009